In 2008 werd het 68ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 1 maart tot 22 juni. Barras werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui